Túatha Dé Danann – popolo mitologico irlandese
Tuatha de Danann – gruppo musicale brasiliano
Tuatha de Danann – album dei Tuatha de Danann del 1999
Tuatha De Danaan – sottomarino in dotazione alla Mithril nella serie Full Metal Panic!